Maciej Makowski (ur. 1957) − wydawca, redaktor naczelny „Nowej Fantastyki”
 Maciej Makowski (ur. 1979) − aktor teatralny i filmowy